Farmersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Farmersville (Alabama)
 Farmersville (Georgia)
 Farmersville (Illinois)
 Farmersville (Indiana)
 Farmersville (Kalifornien)
 Farmersville (Kentucky)
 Farmersville (Massachusetts)
 Farmersville (Missouri)
 Farmersville (New Jersey)
 Farmersville (Ohio)
 Farmersville (Pennsylvania)
 Farmersville (Texas)
 Farmersville (Wisconsin), im Dodge County

Siehe auch:
 Farmerville